Lençóis Maranhenses (microregio).
Nationaal park Lençóis Maranhenses.